Charrier ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Charrier (* 1938), französischer Priester, Bischof von Tulle
 Fernando Charrier (1931–2011), Altbischof von Alessandria
 Jacques Charrier (* 1936), französischer Schauspieler
 Joachim Fuchs-Charrier (* 1954), deutscher Schlagzeuger, der auch im Jazzbereich auftritt
 Sophie Ryckeboer-Charrier (* 1964), französische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Charrière